Plattekill es el nombre de dos localidades en el estado de Nueva York:

 Plattekill, pueblo del condado de Ulster.
 Plattekill, lugar designado por el censo en el pueblo homónimo.

en:Plattekill